Ксенон:

 Ксенон — химический элемент, инертный газ.
 Ксенон — разговорное название осветительных ламп, заполненных ксеноном.

Xenon:

 Xenon — центральный процессор игровой консоли Xbox 360, разработан IBM на основе архитектуры PowerPC.
  — серия скролл-шутеров (1988—1989).
 Zeiss Xenon — светосильный нормальный объектив немецкой компании Carl Zeiss.

См. также 
 Ксеноны — флот боевых роботов в игре X: Beyond the Frontier и других играх серии Х.
 Ксенон: Девушка 21 века () — оригинальное кино канала Disney, США, 1999 год. Режиссёр — Кеннет Джонсон.
 «Xe-NONE» — российская рок-группа, играющая в жанре Industrial-Dance-Metal